Woiwodschaft Pommerellen steht für:

 Woiwodschaft Pommerellen (1454–1772), Verwaltungseinheit im Königreich Polen
 Woiwodschaft Pommerellen (1919–1939), Verwaltungseinheit in der Zweiten Polnischen Republik
 Woiwodschaft Pommern, seit 1999 Verwaltungseinheit in der dritten Polnischen Republik (die polnische Bezeichnung für Pommern und Pommerellen lautet gleich)

Siehe auch Pommerellen für die historische Landschaft Pommerellen.